Arecacicola är ett släkte av svampar. Arecacicola ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Arecacicola